São Miguel Arcanjo pode ser:
 Miguel (arcanjo) - o arcanjo Miguel.
 São Miguel Arcanjo (São Paulo) - município no estado de São Paulo, Brasil;
 São Miguel Arcanjo (Santiago) - freguesia no município de São Miguel, Cabo Verde;
 Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo - sítio arqueológico da antiga redução jesuítica Guarani de São Miguel Arcanjo, localizado em São Miguel das Missões, Brasil.

Desambiguação